Ворентофіцер () — військове звання або група звань у Збройних силах англомовних країн, а також у колишніх колоніях Великої Британії.

За статусом ворентофіцер займає проміжне положення між сержантами і молодшими офіцерами, і є приблизним аналогом прапорщика в країнах колишнього СРСР, аспіранта у франко- і португаломовних країнах, або штабсфельдфебеля у німецькомовних країнах.

Сучасні звання та знаки розрізнення ворентофіцерів ЗС США

Посилання 
 A Brief History of Warrant Rank in the Royal Navy by Lt Cdr G Mason RN Rtd

Див. також 
 Командир
 Мічман
 Хорунжий

Військові звання США